Signaalmolecuul of signaalstof, een chemische verbinding die zorgt voor de informatieoverdracht tussen cellen binnen een organisme, zogeheten intercellulaire communicatie
 Neurotransmitter: stof die signalen overdraagt naar of in het zenuwstelsel
 Radiozender, een elektronisch apparaat dat een radiofrequent signaal opwekt en met behulp van een antenne een elektromagnetische golf uitzendt
 FM-transmitter